Wassergasse steht für:
 Wassergasse, Taktik der Feuerwehr, um Flucht- und Rettungswege bei hoher Flammeneinstrahlung zu ermöglichen
 Gasse (Weg), die zum Wasser (Fluss) führt oder an diesem entlang

Wassergasse ist der Name mehrerer Straßen:
 Wassergasse (Annweiler am Trifels) (Denkmalzone Altstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Annweiler am Trifels
 Wassergasse (Duchroth) (Denkmalzone Wassergasse), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Duchroth
 Wassergasse (Hünfelden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hünfelden
 Wassergasse (Langen, Hessen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Langen (Hessen)
 Wassergasse (Regensburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Regensburg-Stadtamhof

Siehe auch:
 Wasserstraße (Begriffsklärung)